L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Anvers se déroule du 15 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Kyle Edmund remporte l'épreuve en simple, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Belge David Goffin, de l'Espagnol Roberto Carballés Baena, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, du Néerlandais Tallon Griekspoor et du Slovaque Jozef Kovalík. Ils sont respectivement remplacés par Jiří Veselý, Salvatore Caruso, Yuki Bhambri, Stéphane Robert et Constant Lestienne.

Pendant le tournoi 
Absent du circuit pendant de nombreux mois cette saison en raison d'une blessure au genou, Jo-Wilfried Tsonga est assuré de quitter le top 100, qu'il occupait depuis le , à la suite de sa défaite au  tour contre Gaël Monfils.

Lauréats 
Kyle Edmund remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Gaël Monfils.

En double, Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcelo Demoliner et Santiago González. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Anvers
ATP 2018
Sport en Belgique en 2018
Tennis en octobre 2018